Aardrijkskunde
Pasho, arrondissement in de Chinese prefectuur Chamdi, in het Chinees Baxoi Xian of Basu Xian genaamd

Personen met de achternaam Basu
Jyoti Basu, Indiaas politicus